Another Perfect Day (album), album van Motörhead
 Another Perfect Day (ER), aflevering van ER